Города Бурунди (, , ) — список наиболее крупных населённых пунктов Бурунди. На основе материалов переписи, проведённой в 2008 году, в стране на тот момент предположительно насчитывалось до 26 поселений городского типа с количеством городского населения более 2000 человек.

Крупнейшие города по данным переписи 2008 года 

 Жирным выделены административные центры регионов.

Позиционная карта

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

 
 

 
Бурунди
Списки:Бурунди